A táblázat a következő népszámlálások eredményét mutatja: 1981. március 31., 1991. március 31. és 2003. november 1.

Montenegró települései
Települések listái országok szerint